Pilarik ist der Familienname von:

 Johann Gottfried Pilarik (1705–1764), deutscher Superintendent und Kirchenlieddichter
 Stephan Pilarik, auch Stephan Pilarick (1615–1693), ungarischer Philosoph, evangelischer Theologe, Pfarrer und Exulant

Siehe auch:
 Pilarczyk